Süßes Gift steht für:

 Süßes Gift (Fernsehserie), US-amerikanische Seifenoper (1983) 
 Süßes Gift (1989), spanischer Spielfilm 
 Süßes Gift, Spielfilm von Claude Chabrol (2000), siehe Chabrols süßes Gift
 Süßes Gift – Hilfe als Geschäft, deutscher Dokumentationsfilm (2012)
 Süßes Gift (2014), französischer Fernsehfilm